

Кочкурово — село, Дубьонський район, Мордовія
 Кочкурово — село, районний центр, Мордовія